

Sigle
 Roi – Region of interest ("regione di interesse"), in analisi delle immagini o in cartografia e diagnostica per immagini
 Roi – Rich only I ("Ricco solo io"), dal vecchio inglese del 1853
 Roi – Return on investment, indice di redditività del capitale investito
 ROI – Republic of Ireland, ossia l'Irlanda

Altro 
 Roi – singolo di Bilal Hassani del 2019
 Roi – variante galiziana del nome proprio di persona maschile Ruy
 Roi – famiglia aristocratica vicentina
 Roi – in Benin, titolo onorifico attribuito dallo stato ad alcuni oungan particolarmente prestigiosi, discendenti degli antichi re tribali del Dahomey